Велошоссейный кубок Великобритании или официально Элит Роад Сериес () — сезонный турнир из самостоятельных британских шоссейных велогонок проводящийся с 1959 года.

История 
Соревнование было создано в 1959 году под названием The Star Trophy. В 1975 году название меняется на The Pernod Star Trophy чтобы отразить нового спонсора Pernod Ricard. В 1983 году возвращается первоначальное название The Star Trophy. В 1993 году переименовывается в The Premier Calendar.

Календарь турнира состоял из британских однодневных и многодневных гонок, количество которых менялось каждый год. Так в 1993 году в календарь входило 27 гонок, что стало рекордным количеством. На следующий год он сократился до 14 и постепенно увеличивался, достигнув 19 гонок в 2000 году. Далее снова следует сокращение. Сначала резкое до 10 в 2001 и плавное до 7 в 2004 и 2006 годах. В 2007 снова происходит увеличение — календарь включает 12. Следующие два сезона их количество остаётся практически прежним — 10 и 11 соответственно. А далее календарь начинает плавно сокращаться, уменьшившись к 2012 году вдвое (до 6 гонок, изначально плпнровалось 7 гонок) по сравнению с 2007, оставшись таким же и в 2013 году.

В 2014 году для поддержки местных гонок происходит обновление турнира под названием Elite Road Series. Он состоит из Весеннего кубка () проходящего в апреле и мае, и Серии Гран-При () с июля по август. Их индивидуальные и командные классификации также объединяются.

По итогам сезона разыгрывается три классификации — индивидуальная, молодёжная (до 23 лет) и командная. Победитель каждой определяется по наибольшей сумме набранных очков. 

Организацией занимается национальная федерация велоспорта British Cycling.

Гонки 
В разные годы в календарь Кубка входили следующие гонки: 

С 2006 по 2013 год (The Premier Calendar )
 
 
 Bike Line
 BikeFest Grand Prix
 Blackpool Grand Prix
 Chas Messenger
 Dumfries BikeFest Grand Prix
 
 East Yorkshire Classic
 Girvan Stage Race
 Grand Prix of Wales
 
 Richmond Grand Prix
 Ryedale Grand Prix
 Scotland Sun
 Tour Doon Hame
 Tour of Blackpool
 Tour of Pendle
 Tour of the Pendle & Ribble
 

С 2014 года (Elite Road Series)
 Beaumont Trophy
 Circuit of the Fens
 Circuit of the Mendips
 Cycle Wiltshire Grand Prix
 Cycle 360 Manx International Stage Race
 East Cleveland Klondike Men’s Grand Prix
 Grand Prix of Wales
 
 Lancashire Grand Prix
 Leicester Castle Classic Kermesse
 Ryedale Grand Prix / Ryedale Grasscrete Grand Prix
 Stafford Kermesse
 Stockton Velo29-Altura Grand Prix / Stockton Festival of Cycling
 South Coast Classic
 
 UCS Ipswich and Coastal Grand Prix

Регламент 
Приведёны регламенты 2010 и 2019 годов.

Индивидуальная классификация 
В 2010 году данный зачёт рассчитывается по сумме 10 лучших результатов за сезон. В 2019 году учитываются все гонки. Гонщики получают очки за итоговые места на гонке и этапах многодневных гонок согласно следующим таблицам:

Если два и больше гонщика имеют равные очки, то выше будет классифицироваться спортсмен занявший больше первых мест, затем вторых мест и так далее. Итоговая классификация по убыванию набранных очков в течение сезона.

Молодёжная классификация 
Гонщик в возрасте до 23 лет занявший в конце сезона наивысшее место в индивидуальном зачёте получает награду как самый лучших молодой гонщик. Подсчёт очков повторяет индивидуальную классификацию.

Командная классификация 
В 2010 году данная классификация не разыгрывалась. В 2019 году на каждой гонке очки могут получить только команды стартующие минимум тремя гонщиками. По итогам каждой гонки очки в командный зачёт приносят первые 20 гонщиков по её итогам, но не более трёх от каждой команды (в случае если места, дающие право на очки, заняты четвёртым и далее гонщикам от одной команды то их очки не «передаются» следующему за ним гонщику) согласно следующей таблице: 

Итоговая классификация по убыванию набранных очков в течение сезона.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Раздел на сайте britishcycling.org.uk
 Premier Calendar на Cycling Archives
 Список призёров с 1959 по 2016 год на velouk.net
 Список призёров с 2006 по 2016 год на velouk.net

Велогонки в Великобритании
Велошоссейный кубок Великобритании